L'edizione 1924-25 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale del GAIS Göteborg.

Capocannoniere del torneo fu Filip Johansson (IFK Göteborg), con 39 reti.

Classifica finale

Verdetti
GAIS Göteborg campione di Svezia 1924-25.
Västerås IK e Hammarby IF retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1924
Calcio nel 1925
Campionato svedese di calcio